Mumin kan syfta på:

 Mumintrollen – centralgestalterna i Tove Janssons böcker om Muminfamiljen
 Mumintrollet – en litterär figur i serien
 Muminserien – en tecknad serier om Mumintrollen (1947–1948 och 1954–1975)
 Mūmin – en japansk animerad serie, (1969–1972)
 Mumintrollet (TV-serie) – en svensk TV-serie om Mumintrollen (1969)
 Mumintrollen (dockfilm) – en polsk stop motion-animerad TV-serie producerad 1977-1982
 Mumi-troll – tre sovjetiska dockfilmer (1978)
 I Mumindalen – en japansk tecknad TV-serie efter Tove Janssons böcker om Mumintrollen (1990–1991)
 Muminmagasinet – en nordisk serietidning publicerad 1993–1994 och 1994–2004 kallad Mumin
 Mu'min – islamsk term med betydelsen "troende"; förekommer även som personnamn